Kauser ist der Familienname folgender Personen: 

 Alice Kauser (1871–1945), US-amerikanische Theater- und Literatur-Agentin
 Jakab Kauser (1878–1925), ungarischer Stabhochspringer
 Joseph Stephan Kauser (auch: Joseph Etienne Kauser; 1830–1905), ungarisch-amerikanischer Architekt und Bauingenieur
 József Kauser (1848–1919), ungarischer Architekt

Siehe auch:
 Kauzer
 Kaus